Умоа има више значења:

 Умоа (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Умоа (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику